Caveremulus är ett släkte av kvalster. Caveremulus ingår i familjen Eremulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Caveremulus